

Sigle 
Allgemeine Deutsche Biographie – dizionario biografico tedesco
African Development Bank – istituzione finanziaria non-profit, il cui scopo è aiutare lo sviluppo delle nazioni Africatiche (anche AfDB).
Asian Development Bank – istituzione finanziaria non-profit, il cui scopo è aiutare lo sviluppo delle nazioni Asiatiche (anche AsDB).
Apple Desktop Bus – un bus seriale per la connessione di periferiche ai computer
 Argille diatomitiche bianche di Monticelli – nel comune di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza – sintema stratigrafico della Basilicata
 polizza ADB - Altri Danni ai Beni – una tipologia di polizza
 Australian Dictionary of Biography – dizionario biografico australiano

Altri progetti